Адрар:

 Адрар — плато в Мавритании.
 Адрар — область в Мавритании.
 Адрар — вилайет в Алжире.
 Адрар — город в Алжире.
 Адрар — коммуна в Алжире.
 Адрар — округ в Алжире.

См. также 
 Адрар-Ифорас — плоскогорье на юге Сахары, в Северном Мали (область Кидаль).
 Адрара